John Arundel ist der Name folgender Personen:

* John Arundel, 1. Baron Arundel (um 1348–1379), englischer Adliger
 John Arundel, 2. Baron Arundel (vor 1364–1390), englischer Adliger 
 John Arundel (Bischof, † 1477) († 1477), englischer Geistlicher, Bischof von Chichester
 John Arundel (Bischof, † 1504) († 1504), englischer Geistlicher, Bischof von Exeter
 John Arundel (Eishockeyspieler) (1927–2002), kanadischer Eishockeyspieler